Карлес Хиль де Пареха Висент (; 22 ноября 1992, Валенсия, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Нью-Инглэнд Революшн».

Младший брат Карлеса — Начо, также профессиональный футболист.

Клубная карьера 

Хиль — воспитанник футбольной академии клуба «Валенсия» из своего родного города. На протяжении трёх лет он выступал за резервную команду «Валенсия Месталья».

В 2012 году для получения игровой практики Карлес на правах аренды перешёл в клуб из Сегунды «Эльче». 19 августа в матче против «Понферрадина» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Хиль забил свой первый гол за «Эльче». Карлес стал одним из лидеров команды и помог ей выйти в элиту в конце сезона. 19 августа 2013 года в матче против «Райо Вальекано» он дебютировал в Ла Лиге. 1 марта 2014 года в поединке против «Сельты» Хиль забил свой первый гол на высшем уровне.

Летом того же года Карлес вернулся в «Валенсию». 30 августа в матче против «Малаги» Хиль дебютировал «летучих мышей». 28 сентября в поединке против «Реал Сосьедада» Хиль забил свой первый гол за «Валенсию».

В начале 2015 года Карлес перешёл в английскую «Астон Виллу», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 3,2 млн фунтов. 17 января в матче против «Ливерпуля» он дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив во втором тайме Эшли Уэствуда. 13 сентября в поединке против «Лестер Сити» Хиль забил свой первый гол за «Астон Виллу».

Летом 2016 года Карлес на правах аренды перешёл в «Депортиво Ла-Корунья» с опцией выкупа. В поединке против «Эйбара» он дебютировал за новую команду. 20 мая 2017 года в поединке против «Лас-Пальмаса» Хиль забил свой первый гол за «Депортиво». Летом 2017 года «Депор» взял обязательство арендовать Хиля ещё на один год, после чего выкупить и подписать с ним контракт на три года.

30 января 2019 года Хиль перешёл в клуб MLS «Нью-Инглэнд Революшн», подписав контракт по правилу назначенного игрока. По сведениям прессы сумма трансфера составила $2 млн. В своём дебютном появлении в MLS, 2 марта в матче стартового тура сезона 2019 против «Далласа», он забил гол. По итогам сезона 2019, в котором забил 10 голов и отдал 14 голевых передач, Хиль был назван новоприбывшим игроком года в MLS и был включён в символическую сборную MLS, а также был признан самым ценным игроком «Нью-Инглэнд Революшн». Большую часть сезона 2020 он пропустил из-за травмы ахилла. 24 мая 2021 года Хиль продлил контракт с «Нью-Инглэнд Революшн» до конца сезона 2024. В июне он отдал пять голевых передач, за что был назван игроком месяца в MLS. По итогам сезона MLS 2021, в котором стал лучшим ассистентом лиги с 18 голевыми передачами и забил четыре гола, Хиль был признан самым ценным игроком и во второй раз попал в символическую сборную, а также получил специальную награду — . 11 мая 2022 года в матче Открытого кубка США против «Цинциннати» он оформил хет-трик, а также отдал голевую передачу. Хиль был отобран на Матч всех звёзд MLS 2022, в котором команда звёзд MLS встретилась с командой звёзд Лиги MX.

Достижения 
 
  «Эльче»
 Победитель Сегунды: 2012/13
  «Нью-Инглэнд Революшн»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2021
 
 Новоприбывший игрок года в MLS: 2019
 Член символической сборной MLS: 2019, 2021
 Игрок месяца в MLS: июнь 2021
 Восстановившийся игрок года в MLS: 2021
 Самый ценный игрок MLS: 2021
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»